Pierre du Brésil peut désigner :
 Pierre  du Brésil (1798-1834), empereur du Brésil ;
 Pierre II du Brésil (1825-1891), empereur du Brésil ;
 Pierre du Brésil (1848-1850), prince impérial du Brésil.

Par extension, il peut aussi désigner :
 Pierre d'Orléans-Bragance (1875-1940), prince du Grão-Para puis prince d'Orléans-Bragance ; 
 Pierre-Gaston d'Orléans-Bragance (1913-2007), prétendant au trône du Brésil ;
 Pierre-Charles d'Orléans-Bragance (1945), prétendant au trône du Brésil ;
 Pierre-Jacques d'Orléans-Bragance (1979), prince du Grão-Para ;
 Pierre-Henri d'Orléans-Bragance (1909-1981), prétendant au trône du Brésil ;
 Pierre-Louis d'Orléans-Bragance (1983-2009), prince du Brésil.